

Origine et variantes 
Le nom Rossell est un surnom donné à une personne aux cheveux roux ou à la carnation rousse. En ancien français, rossel est un dérivé de l'ancien français ros « roux, rougeâtre ».

Variantes : , , , , , ,

Patronymes 

 Marina Rossell (1954-), chanteuse catalane,
 Xavier Jordana Rossell, homme politique andorran, né le  ;
 Jordi Jordana Rossell, homme politique andorran, né le  ;
 Nicolás Rossell (1314-1362), le cardinal d'Aragon , cardinal espagnol, membre de l'ordre des dominicains, premier cardinal aragonais,
 Pere Rossell (), cartographe majorquin,

Toponymes

Rossell, commune au nord de la Communauté valencienne.

Rossell y Rius, ville située dans le département de Durazno.
Patronyme hispanique